GEGL — библиотека для обработки изображений, которая задумана как основа GIMP нового поколения.

Название 
GEGL расшифровывается как GEneric Graphics Library. Существует альтернативная расшифровка, придуманная самими разработчиками: Genetically Engineered Goat, Large. Эта расшифровка настолько популярна, что в GNOME с 2002 года до сих пор работает «пасхальное яйцо» в виде клона популярной игры Invaders, где в роли захватчиков выступает орда дурашливых козлов, приветливо машущих пятой ногой (для запуска следует нажать Alt+F2, и ввести команду «gegls from outer space»). Пятиногая коза несколько раз использовалась в стартовых заставках нестабильной версии GIMP.

История 
Работа над GEGL была начата в 2000 году небольшой командой программистов из студии Rhythm & Hues.

В марте 2004 года Кэлвин Уильямсон и еще один участник проекта, Дэниэл Роджерс, получили от Марка Шаттлворта предложение профинансировать ускорение работы над GEGL и интеграцию с GIMP.

Сама история и выводы подробно изложены Дейвом Нири. Упоминаемое в тексте письмо Эвинда Коласа (текущего лидера проекта GEGL) Марку Шаттлворту доступно сейчас только в веб-архиве.

На ежегодной конференции GUADEC в июне 2005 года в результате встречи разработчиков было принято решение возобновить работу над GEGL, к тому моменту приостановленную.

К моменту выхода GIMP 2.4 был налажен выпуск альфа-версий GEGL.

В GIMP 2.6 библиотека по выбору пользователя используется в инструментах цветокоррекции (верхняя половина меню «Цвет»), причем изменения выполняются в режиме 32 разряда с плавающей точкой на канал в RGBA.

В GIMP 2.8 проекция (все видимые слои с масками в стопке слоев) по выбору пользователя может отрисовываться через GEGL. Условием выпуска версии 2.8 являлось обеспечение скорости отрисовки, достаточной для комфортной работы.

В GIMP 2.9.x управление тайлами и работа инструментов переведены на GEGL, часть фильтров заменена на операции GEGL, доступна обработка в режимах 16 и 32 разряда на канал (с плавающей точкой или целочисленно). Изменения будут доступны в стабильной версии GIMP 2.10.

Функциональные возможности 
Текущие возможности GEGL:

 8-/16-/32-разрядные (с плавающей точкой) режимы, внутренняя обработка — в 32bit float linear RGBA;
 RGB, CIE LAB, YCbCr и простой вывод в CMYK;
 мозаичный, неплотный и пирамидный буферы, буфер больше размеров RAM; в качестве теста успешно загружалось изображение размером 86400x43200px;
 обработка и рендеринг на GPU при помощи OpenCL;
 загрузчики PNG, JPEG, SVG, EXR, RAW и пр.;
 арифметические операции, композитные операции Портера-Даффа, режимы наложения SVG, прочие режимы наложения, применение маски;
 базовые инструменты цветокоррекции;
 большинство операций обработки функционирует в HDR;
 рисование кривых Безье и Спиро (клотоиды);
 расширяемость через модули.

К библиотеке прилагается простая графическая программа для тестирования всех возможностей GEGL и несколько простых однофункциональных тестовых приложений.

Использование библиотеки 
Помимо GIMP библиотека GEGL используется в следующих приложениях:

 GNOME Photos — приложение для управления фотоколлекциями и простого редактирования фотографий в GNOME;
 GnomeScan — простая программа для сканирования, созданная для рабочего окружения GNOME;
 Niepce Digital — приложение для фотографов в стиле Adobe Photoshop Lightroom и Apple Aperture;
 gedl — нелинейный видеоредактор.

Примечания

Ссылки 
 Страница проекта

Графические библиотеки
API
Свободные библиотеки программ
GIMP